Шесть кораблей и одна береговая база Королевского флота носили название HMS Sphinx или HMS Sphynx, в честь мифологического сфинкса:

 HMS Sphinx — 24-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1748; продан в 1770.
 HMS Sphinx — 20-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1775; захвачен французами в сентябре 1779; отбит HMS Proserpine (1777) в ноябре 1779; разобран в 1811.
 HMS Sphynx — 10-пушечный бриг-шлюп типа Cherokee; спущен на воду в 1815; продан в 1835.
 HMS Sphynx — деревянный колесный шлюп; спущен на воду в 1846; разобран в 1881.
 HMS Sphinx — композитный колесный пароход; спущен на воду в 1882; продан в 1919.
 HMS Sphinx — тральщик типа Halcyon; спущен на воду в 1939; затонул в 1940 после воздушного налета.
 HMS Sphinx — палаточный лагерь флота в Александрии, Египет, с апреля 1941.

См. также 
 Sphinx (линейный корабль) — французские корабли под названием Sphinx